Teva Pharmaceutical Industries Ltd. () — транснациональная фармацевтическая компания со штаб-квартирой в Петах-Тикве, Израиль. Компания специализируется на производстве препаратов-дженериков, действующих веществ, и в меньшей степени, собственных препаратов.

В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 в 2021 году Teva Pharmaceutical заняла 936-е место (602-е по размеру выручки, 707-е по активам и 1473-е по рыночной капитализации). В активе компании находятся 80 заводов, а сама корпорация осуществляет свою деятельность в 60 странах. Teva является членом .

История 
В 1901 году Хаим Соломон, Моше Левин и Ицхак Эльштейн основали небольшое аптечно-дистрибьюторское предприятие в Иерусалиме. В 1930-х годах мигрантами из Европы было основано несколько фармацевтических компаний, в том числе Zori и Teva («природа» на иврите), а Соломон, Левин и Эльштейн открыли завод Assia. Teva Pharmaceutical была основана Гюнтером Фриедлэндером и его теткой Ельсе Кобер 1 мая 1935 года. Компания была зарегистрирована под названием Teva Middle East Pharmaceutical & Chemical Works Co. Ltd. в Иерусалиме. Фридлэндер был немецким фармацевтом, ботаником и фармакогнозистом, который иммигрировал в Подмандатную Палестину в 1934 году, после того, как нацистская партия пришла к власти.

Компания была создана с инвестициями в 4900 фунтов стерлингов, которые пришли из собственного капитала семьи и частично от кредитов других немецких иммигрантов. Нехватка капитала привела к присоединению банкира Альфреда Фейцтвенгера, который приобрёл 33-процентную долю в Teva.

В 1951 году акции Teva были размещены на Тель-Авивской фондовой бирже. В 1964 году компании Zori и Assia объединились в единое предприятие, которое в 1968 году приобрело контрольный пакет акций компании Teva. В 1976 году Teva объединились с предприятием, сформировав компанию Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

В 1980 году Teva приобрела Ikapharm, второго по величине производителя лекарств в Израиле. В этом же году Teva приобрела Plantex.

В 1985 году компания вышла на рынок США, уже к 1993 году выручка в этой стране превысила выручку от продаж в Израиле. В 1990-х годах был куплен ряд компаний в Европе, в частности Biogal Gyógyszergyár Rt. (Дебрецен, Венгрия, 1995 год), ICI (Италия), Approved Prescription Services/Berk (Великобритания, 1996 год). В 1997 году компанией был выпущен на рынок её первый собственный препарат Копаксон (глатирамера ацетат) для лечения рассеянного склероза.

В 2000 году Teva приобрела размещённую в Канаде Novopharm.

В октябре 2003 года Teva объявила о своих намерениях приобрести Sicor Inc. за 3,4 млрд долларов. Приобретение было завершено 22 января 2004 года, что ознаменовало вступление Teva на рынок биоаналогов.

В январе 2006 года Teva заявила, что завершила приобретение IVAX Corporation за 7,4 млрд долларов.

18 марта 2010 года Teva заявила, что планирует приобрести немецкую Ratiopharm за 5 млрд долларов США. Сделка была завершена в августе 2010 года.

В марте 2015 года Teva приобрела Auspex Pharmaceuticals за 3,5 млрд долларов.

Деятельность 
Основные подразделения по состоянию на 2021 год:
 Северная Америка — деятельность в США и Канаде, производство около 550 наименований лекарств-дженериков; 6,3 тыс. сотрудников, 19 фабрик, выручка 7,8 млрд долларов.
 Европа — деятельность в странах Евросоюза, Великобритании и некоторых других европейских странах; 18,1 тыс. сотрудников, 30 фабрик, выручка 4,9 млрд долларов.
 Международные рынки — деятельность в других странах, в первую очередь Японии (совместное предприятие с Takeda Pharmaceutical, России и Израиле, а также в Латинской Америке; 11,6 тыс. сотрудников, из них 3,6 тыс. в Израиле, 30 фабрик, выручка 2,0 млрд долларов.

Дочерние компании 
Основные дочерние компании по состоянию на 2021 год:
 : Teva UK Ltd
 : Teva Pharm. Works Private Ltd. Company
 : Merckle GmbH, Ratiopharm GmbH, Teva Health GmbH
 : Actavis Group PTC ehf, Actavis Pharma Holding ehf
 : Teva Pharma S.L.U
 : Actavis Italy S.p.A, Teva Italia S.r.l
 : Teva Canada Limited
 : Actavis International Limited
 : Teva API B.V., Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.
 : Teva Limited Liability Company
 : Teva Pharmaceuticals USA, Inc.
 : Teva Santé SAS
 : Teva Czech Industries s.r.o
 : Laboratorio Chile, S.A.
 : Mepha Schweiz AG, Teva Capital Services Switzerland GmbH, Teva Pharmaceuticals International GmbH
 : Teva Takeda Pharma Ltd. (51 %)

Лекарственные препараты 

 
 
 Аддералл
 Азатиоприн
 Азитромицин
 Альпразолам
 Амитриптилин
 Амоксициллин
 
 Аторвастатин
 Аугментин (generic)
 Баклофен
 Беклометазон
 Бисопролол
 
 Бупропион
 Будесонид
 Венлафаксин
 Габапентин
  (Velivet)
 Дексамфетамин
 
 Диазепам
 Дигидрокодеин
  (Ocella, Yaz)
 Золпидем
 
 Кальцитриол
 Кветиапин
 Кларитромицин
 Клоназепам
 Клозапин
 Кодеин
 Копаксон
 
 Ламотриджин
 Левофлоксацин
 
 Лизиноприл
 Лозартан
 Метамизол натрия
 Метотрексат
 Метформин
 Миртазапин
 Модафинил
 Монтелукаст (generic)
 Напроксен
 Нистатин
 Норэтистерон
 Оксикодон
 Оксиморфон
 Оланзапин
 Омепразол
 Пантопразол
 
 Преднизолон
 Разагилин
 Сальбутамол
 Сертралин
 Симвастатин
 Суматриптан
 Темазепам
 Топирамат
 Тразодон
 Урсодезоксихолевая кислота (Ursodiol)
 Фамцикловир
 Фентермин
 Флунитразепам
 
 Флуоксетин
 Флувоксамин
 Цефалексин
 
 Циклоспорин
 Ципрофлоксацин
 Циталопрам
 Цетиризин
 Этинилэстрадиол
 Эсциталопрам
 
 Эстрадиол
 Этодолак

Галерея

Примечания

Ссылки 
 

Фармацевтические компании Израиля